NID1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 247 амінокислот, а молекулярна маса — 136 377.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Кальцій-зв'язувальні білки
Міжклітинні контакти